XPT – codice valutario ISO 4217 del Platino